Бивер Крик има више значења:
 Бивер Крик (Мериленд)
 Бивер Крик (Монтана)
 Бивер Крик (Минесота)
 Бивер Крик (зимовалиште)